Zaprionus est un genre de mouches appartenant à la famille des Drosophilidae et situé à l'intérieur du genre paraphylétique Drosophila. Toutes ces espèces sont facilement reconnaissables par les bandes blanches longitudinales courant sur la tête et le thorax. Le genre est subdivisé en deux sous-genres, basés sur la présence d'un nombre pair (sous-genre Zaprionus) ou impair (sous-genre Anaprionus) de rayures blanches. On trouve ces espèces en Afrique et dans le sud de l'Asie. Une espèce, Zaprionus indianus, a envahi le Nouveau Monde.

Description 
Toutes les espèces de Zaprionus sont facilement identifiables par les bandes longitudinales blanches bordées de noir courant au-dessus de la tête et sur le thorax. Les espèces du sous-genre Zaprionus ont quatre ou six bandes blanches tandis que les espèces du sous-genre Anaprionus en ont cinq ou sept. La couleur générale du corps varie selon les espèces du jaune au brun foncé. Plusieurs espèces du sous-genre Zaprionus ont une ou plusieurs grosses épines parfois composées sur les pattes avant.

Couleur 
Les bandes noires et blanches caractéristiques de ce genre ont deux origines différentes. Dans la forme la plus simple, les bandes blanches sont dues à une absence de pigment dans la cuticule. Ce mécanisme se trouve chez les espèces du sous-genre Anaprionus. L'absence de pigmentation se produit également dans les espèces du sous-genre Zaprionus mais est probablement complétée par un autre mécanisme. Chez ces espèces, les bandes blanches contiennent de nombreux et longs trichomes (fines excroissances) avec une gorge et deux cavités, polarisant la lumière. Les bandes noires sont dues à des pigments.

Distribution 
Les membres de ce genre peuvent être trouvés dans les régions tropicales de la plupart des continents. Les espèces du sous-genre Zaprionus se trouvent principalement en Afrique, tandis que les espèces du sous-genre Anaprionus se trouvent dans le sud de l'Asie du Sud. Deux espèces, Zaprionus ghesquierei et Zaprionus indianus ont élargi leur territoire ces derniers temps. Zaprionus ghesquierei a envahi Hawaii, tandis que Zaprionus indianus a élargi son territoire vers le Moyen-Orient, l'Inde et, plus récemment, a traversé l'océan Atlantique et colonisé tant l'Amérique du Nord que du Sud.

Écologie 
Les Zaprionus vivent dans un large éventail d'habitats allant des zones semi-désertiques à la forêt tropicale. La plupart des espèces se reproduisent sur les fruits, les fleurs ou les troncs d'arbre en décomposition.

Taxonomie

Espèces 

Le genre Zaprionus comprend les espèces suivantes:

Sous-genre Anaprionus: nombre pair de bandes blanches
 Z. aungsani Wynn and Toda, 1988
 Z. bogoriensis Mainx, 1958)
 Z. cercociliaris Gupta and Gupta, 1991
 Z. flavofasciatus (Takada, Beppu and Toda, 1979)
 Z. lineosus (Walker, 1860)
 Z. multistriatus (Duda, 1923)
 Z. obscuricornis (de Meijere, 1916)
 Z. orissaensis (Gupta, 1972)
 Z. pyinoolwinensis Wynn and Toda, 1988
 Z. silvistriatus (Bock and Baimai, 1967)
 Z. spinilineosus Okada and Carson, 1983
 Z. grandis (Kikkawa and Peng, 1938)
Sous-genre Zaprionus: nombre impair de bandes blanches
 groupe armatus: toutes les espèces ont un nombre impair de bandes blanches.
 sous-groupe armatus: une rangée d'épines identiques
 complexe armatus: strong undifferentially oriented spines
 Z. armatus Collart, 1937
 Z. enoplomerus Chassagnard, 1988
 Z. seguyi Tsacas and Chassagnard, 1990
 Z. spinipes Tsacas and Chassagnard, 1990
 Z. spinoarmatus Tsacas and Chassagnard, 1990
 complexe hoplophorus: strong differentially oriented spines
 Z. hoplophorus Tsacas and Chassagnard, 1990
 Z. tuberarmatus Tsacas and Chassagnard, 1990
 complexe vrydaghi: fines épines orientées indifféremment; les ailes ont du noir
 Z. fumipennis Seguy, 1938
 Z. vrydaghi Collart, 1937
 sous-groupe montanus: deux rangées d'épines orientées
 :* Z. montanus Collart, 1937
 :* Z. campestris Chassagnard, 1988
 sous-groupe spinosus: row of differentiated spines
 :* Z. serratus Chassagnard, 1988
 :* Z. spineus Tsacas and Chassagnard, 1990
 :* Z. spinosus Collart, 1937
 groupe inermis: zéro ou une épine modifiée sur la patte avant
 ::* Z. arduus Collart, 1937
 ::* Z. badyi Burla, 1954
 ::* Z. ghesquierei Collart, 1937
 ::* Z. momorticus Graber, 1957
 ::* Z. niabu Burla, 1954
 sous-groupe inermis
 :* Z. cercus Chassagnard and McEvey, 1992
 :* Z. inermis Collart, 1937
 sous-groupe tuberculatus
 :* Z. kolodkinae Chassagnard and Tsacas, 1987
 :* Z. mascariensis Tsacas and David, 1975
 complexe sepsoides
 Z. sepsoides Duda, 1939
 Z. tsacasi Yassin, 2008
 complexe tuberculatus
 Z. burlai Yassin, 2008
 Z. tuberculatus Malloch, 1932
 Z. verruca Chassagnard and McEvey, 1992
 groupe  neglectus
 ::* Z. neglectus Collart, 1937
 groupe  vittiger: la plupart de ces espèces ont des épines complexes sur les pattes avant ou deux bandes supplémentaires sur le thorax
 complexe davidi
 ::* Z. davidi Chassagnard and Tsacas, 1993
 ::* Z. taronus Chassagnard and Tsacas, 1993
 :* complexe indianus
 :** Z. africanus Yassin and David, in Yassin et al., 2008
 :** Z. gabonicus Yassin and David, in Yassin et al., 2008
 :** Z. indianus Gupta, 1970
 :* complexe  ornatus
 :** Z. litos Chassagnard and McEvey, 1992
 :** Z. ornatus Seguy, 1933
 :* complexe proximus
 :** Z. capensis Chassagnard and Tsacas, 1993
 :** Z. proximus Collart, 1937
 :* complexe sexvittatus: deux bandes supplémentaires sur la première moitié du thorax
 :** Z. multivittiger Chassagnard, 1996
 :** Z. sexstriatus Chassagnard, 1996
 :** Z. sexvittatus Collart, 1937
 :* complexe vittiger
 :** Z. camerounensis Chassagnard and Tsacas, 1993
 :** Z. koroleu Burla, 1954
 :** Z. lachaisei Yassin, 2010
 :** Z. santomensis Yassin, 2008
 :** Z. vittiger Coquillett, 1901

Références

Liens externes 

 
 

Genre de Diptères (nom scientifique)
Drosophilidae